Gli uomini preferiscono le bionde (Gentlemen Prefer Blondes) può riferirsi a:

 Gli uomini preferiscono le bionde – romanzo di Anita Loos del 1925
 Gli uomini preferiscono le bionde – musical tratto dall'omonimo romanzo, messo in scena a Broadway per la prima volta nel 1949
 Gli uomini preferiscono le bionde (Gentlemen Prefer Blondes) – film del 1953 diretto da Howard Hawks, adattamento cinematografico del romanzo
 Gentlement Prefer Blondes – film per la televisione del 1998 con Barbara Eden

Vedi anche:
 I signori preferiscono le bionde (Gentlemen Prefer Blondes) – film muto del 1928 diretto da Malcolm St. Clair, adattamento cinematografico del romanzo